Juan Marichal – ex giocatore di baseball dominicano
 Robert Marichal – paleografo, latinista e bibliotecario francese
 Thierry Marichal – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada belga
 Walter Marichal – calciatore uruguaiano